Minh Đức (Bắc Giang)
 Minh Đức (Hanoi)
 Minh Đức (Hải Phòng)
 Minh Đức (Bến Tre)
 Minh Đức (Bình Phước)
 Minh Đức (Hải Dương)